Municipio de Erin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Erin (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Stephenson.
 Municipio de Erin (condado de Hancock, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Erin (condado de Rice, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Rice.